

Geografia 
 Tobruk, grafia alternativa di Tobruch – città portuale della Libia nordorientale

Storia
 Assedio di Tobruk – episodio della seconda guerra mondiale

Fortificazioni 
 Tobruk – piccola fortificazione protetta ai calibri leggeri; un piccolo bunker

Film 
 Tobruk – film americano del 1967 diretto da Arthur Hiller
 Tobruk – film slovacco del 2008 diretto da Václav Maroul